Este plan también es conocido como Informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, fue dado a conocer por el presidente George Bush el 6 de agosto de 2004. Sus medidas están encaminadas a recrudecer el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, fomentar los grupos opositores y la propaganda en contra del gobierno cubano.

Antecedentes del Plan Bush 
En octubre de 2003 el presidente estadounidense creó la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, dirigida desde sus inicios por Collin Powell, antiguo secretario de estado. Esta comisión se encargaría de elaborar planes y medidas para acelerar el proceso de transición en Cuba, hacia un denominado régimen demócrata y libre.

El Plan 
La primera medida que plantea este plan es un aumento en la asignación de recursos, de 7 millones a 29 millones, confinados a la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre.
Entre las recomendaciones que se plantean están:
 Crear asociaciones económicas de países para integrar un cuerpo de voluntarios internacionales que se introduzca en Cuba para apoyar a organizaciones profesionales y de caridad que trabajen en forma independiente del régimen.
 Otorgar recursos a las organizaciones opuestas al régimen y otorgar becas a hijos de disidentes. A
 Instalar de inmediato la plataforma aérea C-130 Comando Solo para retransmitir hacia la isla programas de radio y TV con propaganda a las organizaciones opositoras.

Entre las medidas de índole económico se encuentran:
 Limitar las remesas familiares que cubanos residentes en EU envían hacia Cuba.Con la medida solo pueden recibir las mismas los padres, hijos o abuelos, redefiniendo de esta forma quién es familia y quién no.
 Limitar a un viaje cada tres años a los ciudadanos cubanos-norteamericanos para visitar a sus familiares en Cuba así como la reducción del gasto diario en alimentación y hospedaje de 165 dólares a 50 dólares. 
 El endurecimiento de las prohibiciones para que empresarios no puedan invertir en Cuba, aplicándoles sanciones económicas y posibles negaciones de visas para ellos o su familia.

Se plantea además que el gobierno de Cuba ha desarrollado armas biológicas, hecho no comprobado y digno de preocupación pues puede traer una intervención militar a la isla, si tomamos como ejemplo a Irak.

Nuevas medidas 
El 10 de julio de 2006 fueron agregadas nuevas medidas a este plan entre las que destacan :
 Nuevos mecanismos para perfeccionar la implementación del bloqueo y de sanciones contra los violadores. Incluye el enjuiciamiento penal hacia los que lo violen, ya no solo sanciones económicas.
 Prohibición del envío directo de remesas a través de instituciones establecidas en terceros países.
 Creación de la “Fuerza de Tarea Interagencia del Níquel Cubano”. con el objetivo de impedir las ventas de níquel cubano en el mundo.
 Endurecimiento de las regulaciones para el envío a Cuba de artículos humanitarios. Prohíbe las donaciones de organizaciones religiosas de EE. UU al pueblo cubano.
 Mayor persecución de las operaciones comerciales cubanas a través de terceros países y de las transacciones financieras en Cuba.

 Enlaces
Plan Bush

George W. Bush
Relaciones Cuba-Estados Unidos